Klaesi ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Klaesi (1879–1958), Schweizer Keramikindustrieller
 Jakob Klaesi (1883–1980), Schweizer Psychiater